Waynesburg (Ohio)
Waynesburg (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos